Alcalde bezeichnet:
 den Bürgermeister einer Stadt, siehe Alcalde

Alcalde ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Alcalde (1916–1990), peruanischer Fußballspieler
 Manuel Alcalde (1956–2004), spanischer Geher
 Teodoro Alcalde (1913–1995), peruanischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alcalde (Kentucky), im Pulaski County
 Alcalde (New Mexico), im Rio Arriba County

in Panama:
 Alcalde Díaz